Лига Арабского залива 2015/2016 годов () —
40-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Сезон начался 15 сентября 2015 года и завершился 10 мая 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте rsssf.com

2015/2016
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2015 году
Спорт в ОАЭ в 2016 году